Анастасия Макси́мова:
 Максимова, Анастасия Владимировна (род. 1978) — российская оперная певица, автор песен и музыкальный продюсер.
 Максимова, Анастасия Ивановна (род. 1991) — российская гимнастка.